Altweiden ist ein deutscher Ortsname:
 Altweiden, bis 1938 Dombrowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrówka Drygalska, Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Altweiden, bis 1938 Alt Wischteggen, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland